Ша́товка — село в Арзамасском районе Нижегородской области, административный центр Шатовского сельсовета.

Население

Расположение 
Село Шатовка расположено в Нижегородской области, в Арзамасском районе, в 17 км на северо-востоке от г. Арзамаса, по левую сторону шоссе Арзамас — Дивеево.

Ближайшие населённые пункты

Образование 

В селе находится МБОУ "Шатовская СОШ" , в которой обучаются дети со всех населённых пунктов Шатовского сельского совета.

Дошкольное образование осуществляется в МБДОУ "Шатовский детский сад".

Культура 
В Шатовке находится Дом Культуры, являющийся структурным подразделением МБУК "КСК "Молодёжный"" Арзамасского района.

В ДК приезжает передвижной кинопрокат с новыми кинолентами.

Медицина 
В селе находится врачебная амбулатория, являющаяся структурным подразделение Арзамасской Центральной Районной Больницы.

Есть аптека.

Связь 
Связь осуществляется отделением Почты России (индекс 607243).

Также в селе установлены четыре вышки сотовой связи и интернета.

В 2014 году в село проведён оптоволоконный кабель кампании "Ростелеком" - интернет, интерактивное телевидение и домашний телефон.

Торговля и услуги 
Торговля представлена продуктовыми, хозяйственными и мясным магазинами. В селе также имеется парикмахерская. Банковские услуги предоставляет отделение Сбербанка.

Промышленность и сельское хозяйство 

Основное предприятие, действующее в селе — ООО «Шатовка», специализируется на молочном скотоводстве, и на выращивании зерновых культур и кормовых трав. Также сельским хозяйством занимаются крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Памятники и монументы 
В Шатовке поставлен памятник погибшим в Великой Отечественной Войне. На памятнике установлена плита с именами земляков-Героев Советского Союза.

Известные люди 
Обухов Александр Васильевич (1911 - 1959 г.г.) - Родился в д. Тамаевка. Герой Советского Союза.

Панкратова Вера Матвеевна (1913 - ?г.г.) - Родилась в с. Шатовка. В 1935 году на VIII Всесоюзном съезде Советов была избрана членом ЦИК СССР.

Сазонов Михаил Петрович (1911 - ? г.г.) - Родился в с. Ездаково. Герой Советского Союза.

Филиппов Александр Васильевич (1918 - 1977 г.г.) - Родился в с. Хохлово. Герой Советского Союза.

Шпагин Алексей Алексеевич (1869 - 1937 г.г.) - Родился в д. Тамаевка. Участвовал в Сормовской демонстрации 1 мая 1902 года, а также в декабрьском вооружённом восстании 1905 года в Сормове. Неоднократно встречался с Лениным. Был делегатом XIII и XIV съездов ВКП(б), членом ЦИК ВКП(б).

Степан Безруков — Золотой медалист чемпионата мира по плаванию (25 метров вольным стилем) в рамках Специальной Олимпиады (Special Olympics) в 2012 году проходивший в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Обладатель 22 медалей различного достоинства..

История 
 Шатовка основана в начале XVIII века. Проживали в ней испокон веков русские люди.
 В 1930 г. был организован колхоз «Искра», в который вначале вступили 10 хозяйств. Первым председателем избрали Фёдора Васильевича Шитовкина. Крестьяне в колхоз шли не охотно, боялись, не знали, что и как будет. В деревне раскулачивали зажиточных и кулаков, но через некоторое время после этого их также стали брать в колхоз. Дома раскулаченных использовали под больницы, хозяйственные и бытовые нужды колхоза. Одной из раскулаченных семей в Шатовке были Фроловы. Дом у этих людей отняли, скотину тоже. Семья стала жить в бане, а насчитывала она шесть человек детей, родителей, да дедушку с бабушкой. В 1932 г. в колхоз взяли двоих старших детей, а потом и остальных членов семьи. Из колхоза им дали корову с теленком. На заработанные трудодни семья получала хлеб, продавала его, копила вырученные деньги и через некоторое время купила на них дом. Колхоз жил, развивался. Появились свои ударники труда. В 1934 г. звено В. М. Панкратовой собрало по 100 пудов пшеницы с гектара. В. М. Панкратова была делегатом VIII Всесоюзного съезда Советов.
 Когда началась Великая Отечественная война, все без исключения трудоспособные мужчины Шатовки ушли на фронт. Многие из них погибли, защищая Родину. Среди вернувшихся домой были инвалиды, без рук, без ног. В 1971 г. в Шатовке установили памятник погибшим на войне жителям деревне. В колхозе в военные годы работали старики, женщины, дети.
 После войны трудно было с хлебом. Народ восстанавливал разрушенную страну. Жители деревни вспоминают, что какое-то улучшение почувствовалось в 1950-х гг. В те же годы молодежь из деревни уезжали на целину. В 1951 г. Шатовский колхоз вошел в состав совхоза «Культура», который в 1977 г. переименовали в совхоз «Шатовский».
 К концу 1970-х гг. село Шатовка представляла собой передовое хозяйство, здесь располагался молочный комплекс на 300 мест. В селе были построены: средняя школа, торговый центр, Дом быта, семнадцать многоквартирных домов со всеми удобствами, детский комбинат.
 По данным обследованиям 1978 г., в селе Шатовка было 247 хозяйств и 783 жителя. Село являлось центром сельсовета и центральной усадьбой совхоза «Шатовский». Жилой фонд состоял из домов в один и более этажей. В 84 домах имелся водопровод, воду брали также из колодцев; в 74 домах пользовались газом, в 10 — канализацией; дома отапливали печами. Работали фельдшерско-акушерский пункт, аптека участковая больница, детский ясли-сад, средняя школа, клуб, библиотека, магазин прод- и промтоваров, столовая, хлебопекарня, почтовая контора; другие учреждения соцкультбыта располагались в городе Арзамасе.
 Согласно обследованию 1992 г., в селе насчитывалось 626 хозяйств и 1915 жителей, из которых 940 трудоспособных. Как и в 1978 г., село являлась центром сельсовета и центральной усадьбой совхоза «Шатовский»; специализировалось в овощеводстве и мясо-молочном животноводстве. Жилой фонд составляли 94 дома в один и более этажей, в основном постройки 1946—1976 гг.; 4 дома заселялись сезонно.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Шатовки на «Фото-Планета»
 

Населённые пункты Арзамасского района